2005 — две ты́сячи пять — может означать:

 натуральное число между 2004 и 2006.
 2005 год — невисокосный год григорианского календаря.

В литературе 
 2005 год в литературе

В кино и театре 
 2005 год в кино
 2005 год в театре

В музыке 
 2005 год в музыке

В науке 
 2005 год в науке